Альфа Этники 1960/1961 () — 25-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1960/1961
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1960 году
1961 год в Греции